Progrés Municipal d'Osona, candidatura municipal històrica de diverses localitats d'Osona
 Objecte de massa planetària (del seu nom en anglès Planetary-Mass Object), cos celeste amb massa suficient per a entrar en la definició de planeta
 Oficina de gestió de projectes (del seu nom en anglès Project Management Office), departament d'una organització encarregat de la gestió de projectes
 Pressupost de mà d'obra, part d'un pressupost que valora les necessitats de personal en un procés de producció
 PMO també és el codi IATA de l'Aeroport de Palerm, aeroport que dona servei a la zona de Palerm (Sicília)